Cassandra "Casey" Novak é uma personagem fictícia da série de televisão americana Law & Order: Special Victims Unit. É interpretada pela atriz americana Diane Neal. Ela é a única assistente de promotoria feminina a ter aparecido em cinco temporadas completa e é a que mais durou na franquia Law & Order.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit